Schmelchen bezeichnet

 den Baumpieper im österreichischen Sprachgebiet
 Schmelchen (Altomünster), einen Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern